Uiffaap Qaqqaa bezeichnet:
 Uiffaap Qaqqaa (Berg, Upernavik) (auch Uiffak), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uiffaap Qaqqaa (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland